"Fara" pode ser:
 Fara (departamento), departamento da Burkina Faso
 Fara Vicentino, comuna italiana do Vêneto
 Fara Novarese, comuna italiana do Piemonte
 Fara San Martino, comuna italiana dos Abruzzos
 Fara Filiorum Petri, comuna italiana dos Abruzzos
 Fara Gera d'Adda, comuna italiana da Lombardia
 Fara Olivana con Sola, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos